Gautruche est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

 Pierre Gautruche (1602-1681), Jésuite, professeur de philosophie, de théologie et de mathématiques
Henri Gautruche, architecte français actif au  ;
 Gaston Gautruche, pilote français de rallye.